Маэ́лья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон-Каспе. Население — 2028 человек (на 2010 год). Расстояние — 130 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы